

Cinema
Children of the Night – film del 1921 diretto da John Francis Dillon 
Children of the Night – film TV del 1985 diretto da Robert Markowitz
Children of the Night – film del 1991 diretto da Tony Randel

Musica
Children of the Night – album dei Nash the Slash del 1981
Children of the Night – singolo di Richard Marx del 1990
Children of the Night – EP dei Dream Evil del 2003